Alfamén kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alfamén (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Alfamén (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar